Eleonóra magyar királyné: több magyar király felesége is viselte ezt a nevet:

 Gonzaga Eleonóra magyar királyné (1598–1655), született mantovai hercegnő, II. Ferdinánd magyar király 2. felesége
 Gonzaga Eleonóra magyar királyné (1630–1686), született mantovai hercegnő, III. Ferdinánd magyar király 3. felesége
 Pfalz–Neuburgi Eleonóra magyar királyné (1655–1720) született neuburgi palotagrófnő, I. Lipót magyar király 3. felesége